Trois-Évêchés – montagna francese delle Alpi di Provenza
 Trois-Évêchés – Généralité francese